Биела
 Биела, Вильгельм (1782—1856) — немецко-австрийский астроном.
 Биела — ударный кратер в гористой материковой юго-восточной части видимой стороны Луны.
 «Биела» — наступательная операция хорватских усташских войск во Второй мировой войне.

География 
 Босния и Герцеговина
 Биела (Вишеград) — деревня в общине Вишеград Республики Сербской.
  — деревня в общине Коньиц Федерации Боснии и Герцеговины.
  — деревня в округе Брчко
  — деревня в общине Ябланица Федерации Боснии и Герцеговины.
 Биела (приток Неретвы) — приток реки Неретва.

 Хорватия
  — деревня в общине Сирач.
 Биела (приток Пакры) — приток реки Пакра.

 Черногория
 Биела — город в общине Герцег-Нови.

См. также 
 Биелла (значения)
 Бюэлла — коммуна (Франция).